Unser trautes Heim ist der Titel folgender Werke:

 Unser trautes Heim (Bühnenstück) (George Washington Slept Here), Bühnenstück von Moss Hart und George Simon Kaufman (1940) 
 Unser trautes Heim (1942) (George Washington Slept Here), US-amerikanischer Film von William Keighley
 Unser trautes Heim (Fernsehserie) (Please Don’t Eat the Daisies), US-amerikanische Fernsehserie (1965–1967)